Andrej Bogdanov – etnografo russo
 Andrej Bogdanov – nuotatore russo
 Andrej Bogdanov – politico russo
 Andrej Bogdanov – slittinista russo